Ewingville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ewingville (Maryland)
 Ewingville (New Jersey)
 Ewingville (Tennessee)